

Economia 
 TARP – acronimo per Programma di salvataggio degli attivi problematici  ()

Geografia 
 Tarp – comune dello Schleswig-Holstein, in Germania

Persone 
 Fritz Tarp – calciatore danese, difensore
 Lotte Tarp – attrice danese